DDR-Fußball-Oberliga 1975/1976 vanns av Dynamo Dresden. 14 lag deltog. DDR-Fußball-Oberliga var Östtysklands högsta division i fotboll.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1975/1976
1975 i Östtyskland
1976 i Östtyskland
1975/1976